Константи́н Смирно́в:
 
 Смирнов, Константин Алексеевич (род. 1948) — советский и российский учёный-биолог, кандидат биологических наук, а также писатель.
 Смирнов, Константин Вячеславович (род. 1970) — российский музыкант, клавишник группы «Моральный Кодекс».
 Смирнов, Константин Гаврилович — Герой Социалистического Труда (1961).
 Смирнов, Константин Григорьевич (1922—1989) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Константин Илларионович (Кирилл; 1863—1937) — российский религиозный деятель, митрополит Казанский и Свияжский.
 
 Смирнов, Константин Никонорович (1920—2008) — советский дипломат, разведчик.
 Смирнов, Константин Фёдорович (1917—1980) — советский археолог, специалист в области скифо-сарматской археологии.